Amerikai Egyesült Államok
 Fairwood (Maryland)
 Fairwood (King megye, Washington)
 Fairwood (Spokane megye, Washington)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Fairwood (Johannesburg)

 Egyesült Királyság
 Fairwood (Egyesült Királyság)

Egyéb
 Fairwood, étteremlánc Hongkongban és Kínában